Guillaume Wagner peut désigner :
 Guillaume Wagner (1909-1990), footballeur français ;
 Guillaume Wagner (1984-), humoriste québécois.